Charlie O'Donnell (12 de agosto de 1932 - 1 de novembro de 2010) foi um locutor de rádio e apresentador de televisão norte-americano.

Apresentadores de televisão dos Estados Unidos
Mortos em 2010